Aisahe steht für:

 ein ehemaliges timoresisches Reich im Gebiet des heutigen Viqueques, siehe Ai Sahe
 einen Ort und Aldeia im osttimoresischen Suco Bahalarauain, siehe Bahalarauain
 einen Ort und Aldeia im osttimoresischen Suco Bibileo, siehe Bibileo